Aleksander Sulkiewicz (1867–1916), działacz socjalistyczny, żołnierz Legionów Polskich
 Konstanty Sulkiewicz (ok. 1888–1940), prawnik, oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.
 Leon Sulkiewicz (1897–1960), pułkownik artylerii Wojska Polskiego
 Matwiej Sulejman Sulkiewicz (1865–1920), premier rządu Republiki Krymskiej